Marie d'Angleterre est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Marie de Woodstock (1279 - 1332), fille d'Édouard I d'Angleterre et d'Éléonore de Castille ;
 Marie de Waltham (1344 - 1361), fille d'Édouard d'Angleterre et de Philippa de Hainaut, épouse de Jean IV de Bretagne ;
 Marie d'York (1467 - 1482), fille d'Édouard IV d'Angleterre et d'Élisabeth Woodville ;
 Marie Tudor (1496 - 1533), fille d'Henri VII d'Angleterre et d'Élisabeth d'York, épouse de Louis XII de France puis de Charles Brandon ;
 Marie  d'Angleterre (1516 - 1558), dite « la Sanglante » par les protestants et « la Catholique » par ses coreligionnaires, reine d'Angleterre de 1553 à sa mort ;
 Marie Stuart (1605 - 1607), fille de Jacques  d'Angleterre et d'Anne de Danemark ;
 Marie-Henriette Stuart (1631 - 1660), fille de Charles  d'Angleterre et d'Henriette Marie de France, épouse de Guillaume II d'Orange-Nassau ;
 Marie II d'Angleterre (1662 - 1694), reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1689 à sa mort.
Homonymie dynastique